M4, M-4, M.4 ou M04 est utilisé dans différents contextes pour décrire des objets différents :

Domaine militaire et armes 
Armes
 Benelli M4 Super 90, un fusil de combat rapproché italien ;
 Colt M4 ou Bushmaster M4, Une carabine américaine  ;
 M4-WAC-47, fusil d'assaut ukrainien ;
 Gepard M4, un fusil de précision hongrois ;
 Missile M4, à charge nucléaire et embarqué à bord de sous-marins ;
 Spectre M4, un pistolet-mitrailleur italien.

Histoire
 Réseau M-4, un réseau de la Résistance.

Véhicule de combat
 HMS M4, un sous-marin de la Royal Navy ;
 M4, hélicoptère selon l'article Mikhaïl Mil ;
 M4 Mortar Carrier, un canon automoteur américain ;
 Miassichtchev M-4, bombardier soviétique ;
 Sherman M4, char de combat américain.

Informatique 
 langage M4, un processeur de macros en informatique ; 
 GNU M4, une implémentation du préprocesseur de macro M4.

Sciences 
Astronomie
 Messier 4, amas globulaire en astronomie.

Médecine
 Classe ATC M04, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Transport

Aéronautique
 Miles M.4 Merlin, un avion léger britannique.

Automobile
 BMW M4, une voiture sportive du constructeur allemand BMW.

Autoroutes
  Autoroute biélorusse M4 reliant Minsk à Mahiliow ;
  Autoroute hongroise M4 reliant Budapest à la frontière roumaine ;
  Autoroute irlandaise M4 reliant Dublin à Collooney ;
  Autoroute macédonienne M4 reliant Miladinovtsi à la frontière albanaise ;
  Autoroute russe M4 reliant Moscou à Rostov-sur-le-Don ;
  Autoroute syrienne M4 reliant Lattaquié à la frontière irakienne ;
  Autoroute britannique M4 reliant Londres au Pays de Galles.

Métro
 , différentes lignes de métro, dans le monde.

Route
  Route ukrainienne M04 reliant Snamjanka à la frontière russe.

Signalisation routière
 Catégorie de panonceaux routiers en France.

Train
 Autorail FIAT M4, des autorails à moteur diesel italien ;
 Voiture M4, la quatrième génération de voitures pour voyageurs métalliques du trafic intérieur de la SNCB.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres